Wojkowo ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Wojkowo (Bisztynek), Dorf der Gmina Bisztynek in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Wojkowo, Weiler bei Wojkowo in der Gmina Bisztynek
 Wojkowo (Maszewo), Weiler in der Gmina Maszewo in der Woiwodschaft Lebus